

Чепинці () — село в Міській області Софія. Входить до складу общини Столична.
 Чепинці () — село в Смолянській області. Входить до складу общини Рудозем.
 Чепинці — село в Словенії.